Nobres

 Sigride, a Orgulhosa — rainha lendária sueca do 

 Outras

 Sigrid (cantora) — cantora norueguesa

Desambiguações de antropônimos